Weinwanderweg bezeichnet

in Deutschland
 den Sächsischen Weinwanderweg in Sachsen,
 den Weinwanderweg Rhein-Nahe in Rheinland-Pfalz,
 den Rotweinwanderweg im Ahrtal, Rheinland-Pfalz,
 den Weinwanderweg in Oberdollendorf Stadt Königswinter
 den Fränkischen Rotweinwanderweg entlang des Mains, Franken,
 den Württembergischen Wein-Wanderweg in Baden-Württemberg

in der Schweiz
 den Weinwanderweg (Nordbünden) im Churer Rheintal, Kanton Graubünden
 den Weinwanderweg in Berneck SG, im St. Galler Rheintal, Kanton St. Gallen
 den Weinwanderweg im Aare- und Surbtal, zwischen Endingen und Klingnau, Kanton Aargau
 drei Weinwanderwege im Mendrisiotto, Kanton Tessin
 diverse Weinwanderwege im Wallis, z. B. Walliser Weinweg von Leuk bis Martigny, Kanton Wallis
 Weinwanderweg durch die Region Lavaux, Kanton Waadt